Teutberge, Theutberge, Théoteberge, ou Thiberge est un nom féminin franc, qui signifie « qui protège  (germanique commun *bergan) le peuple (*theudo) ».

Il est ou a été porté par :
Teutberge, fille de Boson l'Ancien, comte d'Arles, épouse de Lothaire II ;
Teutberge d'Arles (v. 887 – 948), fille de Théobald d'Arles, comte d'Arles et de Berthe, fille illégitime de Lothaire II.
 Guillaume Thiberge, écrivain français né en 1959.
 Rémi Thiberge, acteur de cinéma né en 1961

Voir aussi
Autres noms féminins ayant le suffixe -berge :
Clodeberge
Engelberge
Ingeberge
Gerberge
Liutberge

Autres noms féminin avec le préfixe -theut « peuple » :
Théodechilde
Théodérade
Theudelinde
Theudesinde